Rütten ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rütten (* 1954), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Bastian Rütten (* 1980), deutscher römisch-katholischer Theologe und Religionspädagoge
 Felix Rütten (1881–1961), deutscher römisch-katholischer Priester, Historiker und Lehrer
 Friedrich Rütten (* 1885; † nach 1933), deutscher Gewerkschafter und Politiker (Zentrum)
 Hans Rütten (1906–nach 1960), deutscher Tontechniker
 Heinrich Martin Rütten (1901–1957), Landrat des Kreises Bielefeld (1938–1944)
 Joseph Rütten (*  1805; † 1878) deutscher Verleger und Mäzen
 Klaus Rütten (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Nils Rütten (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Peter Rütten (* 1962), deutscher Comedy-Autor
 Thomas Rütten (* 1960), deutscher Arzt, Medizinhistoriker, Autor und Übersetzer
 Wilhelm Rütten (* 1948), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Rütten & Loening, deutscher Publikumsverlag